

Беліно — село в гміні Слупно Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Беліно — село в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства

Див. також 
 Белліно